Kleopatra – imię żeńskie pochodzenia greckiego

Kobiety noszące to imię 
 Kleopatra z Macedonii (IV w. p.n.e.) – żona Aleksandra I z Epiru
 Kleopatra I (ur. 204 p.n.e., zm. 176 p.n.e.) – królowa Egiptu
 Kleopatra II (II w. p.n.e.) – królowa Egiptu
 Kleopatra III (ur. 161 p.n.e., zm. 101 p.n.e.) – królowa Egiptu
 Kleopatra IV (ur. 138 p.n.e., zm. 112 p.n.e.) – królowa Egiptu i Syrii
 Kleopatra V Tryfajna II (ur. 95 p.n.e., zm. 68 p.n.e. lub 56 p.n.e.) – królowa Egiptu, matka Kleopatry VII
 Kleopatra VI Tryfajna III (ur. ok. 75 p.n.e., zm. 56 p.n.e.) – królowa Egiptu
 Kleopatra VII (ur. 69 p.n.e., zm. 30 p.n.e.) – królowa Egiptu, kochanka Juliusza Cezara, żona Marka Antoniusza
 Kleopatra Berenika III (ur. 120 p.n.e., zm. 80 p.n.e.) – królowa Egiptu
 Kleopatra Eurydyka (IV w. p.n.e.) – żona Filipa II Macedońskiego
 Kleopatra Selene I (ur. 135 p.n.e., zm. 69 p.n.e.) – królowa Egiptu i Syrii
 Kleopatra Selene II (ur. 40 p.n.e., zm. 6 n.e.) – królowa Mauretanii, córka Kleopatry VII
 Kleopatra Thea (ur. ok. 164 p.n.e., zm. 121 p.n.e.) – królowa państwa Seleukidów
 Kleopatra Tryfajna I (ur. 141 p.n.e., zm. 111 p.n.e.) – żona Antiocha VIII, króla Syrii
 Kleopatra z Jerozolimy (I w. p.n.e.) – żona Heroda Wielkiego
 Kleopatra z Macedonii (ur. ok. 355 p.n.e., zm. 308 p.n.e.) – królowa Epiru
 Kleopatra z Pontu (ur. 110 p.n.e.) – żona Tigranesa II Wielkiego, króla Armenii
 święta Kleopatra (zm. 319) – palestyńska wdowa, święta katolicka

Mitologia grecka 
 Kleopatra – córka Boreasza
 Kleopatra – córka Danaosa, jedna z Danaid
 Kleopatra – córka Idasa

Filmy 
 Kleopatra (ang. Cleopatra) – film z 1917 r. (w roli głównej: Theda Bara)
 Kleopatra (ang. Cleopatra) – film z 1934 r. (w roli głównej: Claudette Colbert)
 Kleopatra (ang. Cleopatra) – film z 1963 r. (w roli głównej: Elizabeth Taylor)
 Kleopatra (ang. Cleopatra) – film telewizyjny z 1999 r. (w roli głównej: Leonor Varela)
 Kleopatra (ang. Cleopatra) – film z 2003 r.

Inne 
 Kleopatra – planetoida
 Kleopatra – balet rosyjski
 Kleopatra – powieść Henry’ego Ridera Haggarda
 Kleopatra – powieść Jeffreya Gardnera
 Kleopatra – powieść Karen Essex
 Kleopatra: Królowa Nilu – dodatek do gry Faraon

Zobacz też 

 Antoniusz i Kleopatra
 Asterix i Kleopatra
 Cezar i Kleopatra
 Kleopatra i Cezar
 Kleopatra w niewoli